Камышлинский сельсовет — муниципальное образование в Кармаскалинском районе Башкортостана. 

Административный центр — село Камышлинка.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Исполнительная власть 
Администрация сельского поселения Камышлинский сельсовет: Россия, 453024, Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Камышлинка, Шоссейная ул., д. 17.

Примечания

Ссылки 
 Камышлинский сельсовет на Кармаскалинском портале

Муниципальные образования Кармаскалинского района
Сельские поселения Башкортостана